Philippe, forma francesa del nombre Felipe, puede hacer referencia a:

 Philippe Loys de Chéseaux, astrónomo y físico suizo.
 Philippe Gilbert, ciclista belga.
 Philippe Pétain, militar y político francés.
 Philippe Soupault, escritor surrealista francés.
 Philippe Trillat, actor y pintor chileno.

También puede referirse a un apellido:

 Jonatan Philippe, futbolista argentino.

Nombres masculinos